Светлолобово — село в Усть-Удинском районе Иркутской области

География 
Село находится в 43 км от центра района. Стоит на реке Ангара.

Население 
По данным Всероссийской переписи населения 2015 года на 1 декабря население НП составило 1006 человек.

Власть 
Село в административном плане относится к Светлолобовскому муниципальному образованию Усть-Удинского района Иркутской области.

Социальная сфера

Примечания 

Населённые пункты Усть-Удинского района